Utica Avenue (straat), straat in New York
Utica Avenue (Fulton Street Line), metrostation in New York